Novice désigne :

 Novice, personne sans expérience dans la pratique d'une profession ou d'une religion

Musique
 Novice est le titre d'un album d'Alain Bashung, paru en 1989 ;
 Tour Novice album enregistré en public en 1987 et 1990, sorti en 1992.

Cinéma 
 The Novice, film muet américain de Francis Boggs sorti en 1911 ;
 La Novice (Lettere di una novizia), film italien d'Alberto Lattuada sorti en 1960 ;
 La Novice de Mantoue, film français de Jean-Louis Bertuccelli sorti en 1972 ;
 La novice se dévoile (La novizia), film italien de Giuliano Biagetti sorti en 1975 ;
 The Novice, film américain de Murray Robinson sorti en 2006 ;  
 The Novice, film américain de Lauren Hadaway sorti en 2021.

Littérature 
 La Novice (roman) de Trudi Canavan.

Toponyme 
 Novice, une ville du Texas.

Annexes 

Homonymie de titre